Sassiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Sassowka/Сасовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kompanijiwka, siehe Sassiwka (Kompanijiwka)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Sassiwka (Mukatschewo)